De gemeente Tiel heeft 149 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Tiel.

Kapel-Avezaath
De plaats Kapel-Avezaath kent 2 gemeentelijke monumenten:

|}

Medel
De plaats Medel kent 4 gemeentelijke monumenten:

|}

Tiel
De plaats Tiel kent 140 gemeentelijke monumenten:

|}

Wadenoijen
De plaats Wadenoijen kent 3 gemeentelijke monumenten:

|}

Bouwwerk in Tiel
Tiel
Tiel